Манукодии () — род птиц из семейства райских птиц.

Эти птицы обитают в лесах северо-восточной Австралии, Новой Гвинее и островах, расположенных поблизости.

Виды

Примечания 

Райские птицы
Роды птиц
Птицы Океании